Wielopolscy herbu Starykoń – polski ród magnacki

Osoby 
 Aleksander Wielopolski (1803–1877) – polityk, naczelnik Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego
 Alfred Wielopolski (1879–1955) – pułkownik armii rosyjskiej
 Alfred Wielopolski (1905–1996) – historyk
 Franciszek Wielopolski (ok. 1665–1732) – wojewoda krakowski i sieradzki
 Franciszek Wielopolski (1732–1809) – marszałek koronny
 Hieronim Wielopolski (1712–1779) – koniuszy koronny
 Jan Józef Wielopolski (zm. 1774) – starosta lanckoroński
 Jan Wielopolski (1605–1668) – wojewoda krakowski
 Jan Wielopolski (1630–1688) – kanclerz wielki koronny
 Jan Wielopolski (zm. 1774) – wojewoda sandomierski
 Józef Wielopolski (zm. 1784) – rotmistrz
 Józef Jan Wielopolski (ok. 1760–1838) – ordynat pińczowski
 Józef Stanisław Wielopolski (1777–1816) – ordynat pińczowski
 Karol Wielopolski (ok. 1700–1773) – chorąży wielki koronny
 Kasper Wielopolski (zm. 1636) – podstoli
 Maria Jehanne Wielopolska (1882–1940) – pisarka
 Zygmunt Wielopolski (1833–1902) – polityk
 Zygmunt Wielopolski (1863–1919) – polityk

Polskie nazwiska